Tepetzingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepetzingo, Tenancingo, ort, 
 Tepetzingo, Ocuilan, ort, 
 Tepetzingo, Huatusco, ort, 
 Tepetzingo, Magdalena, ort, 
 Tepetzingo, Tezonapa, ort,